MDI se puede referir a:
 La trilogía Memorias de Idhún de la autora Laura Gallego.
 Moteur Developpment International, un grupo industrial que fabrica motores;
 Metered Dose Inhalers, un sistema de administración de medicamentos inhalados;
 la abreviatura en inglés de interfaz de múltiples documentos;
 la abreviatura en inglés de Interfaz Dependiente del Medio;
 Masters of Design and Innovation
 Marketing digital integrado